Rudlfing ist der Ortsname von

 Rudlfing (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rudlfing (Marzling), Ortsteil der Gemeinde Marzling, Landkreis Freising, Bayern
 Rudlfing (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern